Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandar Đorđević – jugosłowiański i serbski koszykarz, olimpijczyk i trener
 Borislav Đorđević – jugosłowiański piłkarz
 Borivoje Đorđević – serbski piłkarz
 Filip Đorđević – serbski piłkarz
 Ireneusz (Đorđević) – prawosławny biskup
 Luka Đorđević – czarnogórski piłkarz
 Makary (Đorđević) – prawosławny biskup
 Nenad Đorđević – serbski piłkarz
 Predrag Đorđević – serbski piłkarz
 Vlastimir Đorđević – serbski generał policji
 Zoran Đorđević – serbski trener piłkarski